Йоанникій II Константинопольський, Йоанникій II (Ліндій) — Патріарх Константинопольський у середині XVII століття (1646—1656).
 Йоанникій III Константинопольський, Йоанникій III (грец. Ιωαννίκιος Γ΄ , серб. Јоаникије III), (бл. 1700—1793) — архієпископ Печський і Сербський патріархом з 1739 по 1746 рік.